Donaldson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Donaldson (Arkansas)
Donaldson (Indiana)
Donaldson (Minnesota)
Donaldson (Pennsylvania)